Level Up – amerykański serial fabularny, opowiadający o przygodach trzech licealistów - Wyatta, Lyle'a i Dantego.

Jego światowa premiera odbyła się 24 stycznia 2012 roku na amerykańskim Cartoon Network, natomiast w Polsce zadebiutował 1 czerwca 2012 roku na kanale Cartoon Network.

Jest to szósty serial fabularny emitowany na polskim Cartoon Network.

Opis fabuły 
Trzech licealistów Wyatt, Lyle i Dante, którzy uwielbiają gry komputerowe, przypadkowo otwiera portal między grą online i rzeczywistością. Postacie i potwory z gry zaczynają przenikać do prawdziwego świata. Teraz trójka graczy będzie musiała odłożyć na bok dawne niesnaski i zjednoczyć siły z koleżanką z klasy – Angie, by stawić czoła złu.

Bohaterowie

Pozytywni 
 Wyatt Black
 Lyle Hugginson
 Dante Ontero
 Angie Prietto

Negatywni 
 Maldark

Pozostali 
 Max Ross
 Trener Hawkins
 Wielki Joe (ang. Big Joe)
 Reggie

Obsada 
 Gaelan Connell jako Wyatt
 Connor Der Rio jako Dante
 Jessie Usher jako Lyle
 Aimee Carrero jako Angie
 George Faughnan jako Maldark
 Ron Clinton Smith jako trener Hawkins
 Matt Felden jako Bard
 Chelah Horsdal jako Barbara
 Channelle Peroso jako Natalie
 Erik NcNamee jako Gus
 Eric André jako Max Ross (film)
 Lonny Ross jako Max Ross (serial)

Wersja polska

Film 
Wersja polska: Film Factory Studio
Dialogi: Michał Wojnarowski
Reżyseria: Anna Apostolakis-Gluzińska
Dźwięk: Zdzisław Zieliński
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Sokół i Róża Zielińska
Wystąpili:
 Paweł Ciołkosz – Wyatt
 Wojciech Solarz – Dante
 Kajetan Lewandowski – Lyle
 Zuzanna Galia – Angie
 Grzegorz Kwiecień – Max
 Marcin Przybylski – Maldark
oraz:
 Tomasz Borkowski – tata Lyle’a
 Lucyna Malec – Barbara – mama Dantego
 Tomasz Steciuk – Bard
 Jacek Król – Tex Thatcher
 Franciszek Dziduch – brat Wyatta
 Agnieszka Mrozińska
 Katarzyna Głogowska
 Józef Pawłowski
 Justyna Bojczuk 
 Piotr Tołoczko
 Wojciech Słupiński
 Stanisław Pieszak
 Przemysław Wyszyński
 Bogusław Parchimowicz
 Adrian Perdjon
 Zbigniew Dziduch
 Anna Apostolakis-Gluzińska – staruszka na ulicy
i inni

Serial 
Wersja polska: Film Factory Studio
Dialogi: Michał Wojnarowski
Reżyseria: Anna Apostolakis-Gluzińska
Dźwięk: Zdzisław Zieliński
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Sokół i Róża Zielińska
Wystąpili:
 Paweł Ciołkosz – Wyatt
 Wojciech Solarz – Dante
 Kajetan Lewandowski – Lyle
 Zuzanna Galia – Angie
 Grzegorz Kwiecień – Max
oraz:
 Tomasz Borkowski – tata Lyle’a
 Lucyna Malec – Barbara – mama Dantego
 Tomasz Steciuk
 Jacek Król – woźny Dave (odc. 4, 16)
 Franciszek Dziduch – brat Wyatta
 Agnieszka Mrozińska
 Katarzyna Głogowska
 Józef Pawłowski – Leroy
 Justyna Bojczuk – Roxanne
 Piotr Tołoczko
 Wojciech Słupiński – sir Guy (odc. 1)
 Stanisław Pieszak
 Przemysław Wyszyński
 Bogusław Parchimowicz
 Adrian Perdjon – Philbert
 Zbigniew Dziduch
 Anna Apostolakis-Gluzińska
 Wit Apostolakis-Gluziński – Gus
 Julia Kołakowska
 Marcin Przybylski – Maldark
 Piotr Warszawski
 Mateusz Narloch
 Karol Wróblewski
 Agata Gawrońska-Bauman
 Janusz Zadura
 Daniel Załuski
 Janusz Wituch – Iron Mike Stone (odc. 14)
 Jan Rotowski – Joaquin (odc. 15, 17, 20)
 Joanna Pach
 Stefan Knothe – Wirujący dawacz (odc. 15)
 Waldemar Barwiński – KJ (odc. 19)
 Cezary Kwieciński – Brian (odc. 18)
 Otar Saralidze
 Karol Osentowski – duch (odc. 19)
 Agnieszka Kunikowska
i inni

Odcinki 
 Serial po raz pierwszy wyemitowany został w Cartoon Network:
 Film Level Up! – 7 kwietnia 2012
 Seria I (odc. 1-22) – 1 czerwca 2012
 Seria II (odcinki od 23) – w produkcji

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Produkcje Cartoon Network
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2013